Ponk bezeichnet:

 Shaka Ponk, eine Crossover-Band aus Frankreich
 Ponk (YouTube), eine YouTube-Comedygruppe

Ponk ist der Familienname folgender Personen:
 René Ponk (* 1971), niederländischer Fußballspieler